Grzegorz Arabas (ur. 27 grudnia 1978) – polski koszykarz grający na pozycji rzucającego obrońcy w zespole Kotwicy Kołobrzeg.

Życiorys 
Wcześniej występował przez cztery sezony w AZS Koszalin, z przerwą od czerwca do grudnia 2009, kiedy to grał w Sportino Inowrocław. W tym zespole zagrał łącznie 11 ligowych spotkań (średnio 6,8 punktu). Po serii porażek poprosił o rozwiązanie kontraktu i powrócił do Koszalina. W 2011 przeniósł się do Polpharmy Starogard Gdański. Przed sezonem 2012/13 zmienił klub i wrócił do Kotwicy Kołobrzeg.

Jego rekord punktowy w PLK to 48 punktów rzucone w barwach Pogoni Ruda Śląska przeciwko Unii Tarnów w kwietniu 2002.

Osiągnięcia 
 Drużynowe
 Zdobywca Pucharu Polski (2010)

 Indywidualne
 Najlepszy polski debiutant PLK (2002 według Gazety)
 MVP II ligi grupy A (2016)
 Zaliczony do I składu II ligi grupy A (2016)
 Lider strzelców II ligi (2015)

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK 
  
  
 Statystyki zawodnika 
 Profil na eurobasket.com 

Koszykarze Astorii Bydgoszcz
Koszykarze AZS Koszalin
Koszykarze Czarnych Słupsk
Koszykarze Polpharmy Starogard Gdański
Koszykarze Kotwicy Kołobrzeg
Polscy koszykarze
Urodzeni w 1978
Koszykarze Pogoni Ruda Śląska
Koszykarze Sportino Inowrocław